Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 odbędzie się w dniach 24 lipca – 8 sierpnia 2021 w 18 konkurencjach.

Kwalifikacje

Gimnastyka sportowa 
W gimnastyce sportowej jedno miejsce, i u kobiet, i u mężczyzn zarezerwowane jest dla Japonii, jedno zostanie przydzielone przez Komisję Trójstronną. Każdy kraj może reprezentować maksymalnie 4 zawodników, jeśli zakwalifikuje się w konkurencji drużynowej, w innym wypadku tylko jeden.
Kwalifikacje można uzyskać w:
 Mistrzostwach Świata w gimnastyce 2018 – drużyny które zajmą miejsca 1-3.
 Mistrzostwach Świata w gimnastyce 2019 – drużyny które zajmą miejsca 1-9, minimum 12 najlepszych mężczyzn oraz 21 kobiet i zdobywcy medali indywidualnych.
 Puchar Świata 2018-2020 – najlepszy zawodnik i zawodniczka w danej konkurencji.
 Puchar Świata 2020 – drużyny które zajmą miejsca 1-3 u kobiet i mężczyzn.
 Mistrzostwa kontynentalne – 2 zawodników dla każdego kontynentu oprócz Oceanii która ma jednego.

Gimnastyka artystyczna 
W gimnastyce artystycznej 6 miejsc zarezerwowanych jest dla Japonii, jedno zostanie przydzielone przez Komisję Trójstronną.
Jeden kraj może reprezentować maksymalnie 6 zawodniczek (4 w zawodach drużynowych i 2 w indywidualnych).
Kwalifikacje można zdobyć przez:
 Mistrzostwa Świata w gimnastyce 2019 – zespoły od 1-8 (wystąpić muszą co najmniej 3 kontynenty), 16 najlepszych zawodniczek zdobędzie kwalifikacje dla kraju (maksymalnie 2/kraj).
 Puchar Świata 2021 – 3 najlepsze zawodniczki (maksymalnie 1/kraj).
 Mistrzostwa kontynentalne – najlepsza zawodniczka każdego kontynentu.

Trampolina 
W skokach na trampolinie, zarówno u kobiet i u mężczyzn, jedno miejsce zarezerwowane jest dla Japonia.
Kwalifikacje można zdobyć przez:
 Mistrzostwa Świata w gimnastyce 2019 – zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-8 (maksymalnie 1/kraj).
 Mistrzostwa kontynentalne – najlepszy zawodnik tylko z Ameryk i Afryki u mężczyzn i tylko z Afryki u kobiet.
 Puchar Świata 2021 – maksymalnie 14 zaweodników i zawodniczek.

Konkurencje

Gimnastyka sportowa 
Mężczyźni

Kobiety

Gimnastyka artystyczna

Skoki na trampolinie 
Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020